William Webb Ellis (1756-1785), médecin, peintre et explorateur anglais.
William Webb Ellis (1806-1872), inventeur anglais du rugby moderne.
William Hoste Webb (1824-1890), homme politique québécois.
 (1851-1926), homme d'affaires américain.
William Webb (1882-?), boxeur anglais.